Andranik Voskanyan – calciatore armeno
 Arthur Voskanyan – ex calciatore armeno
 Masis Voskanyan – calciatore armeno
 Taron Voskanyan – calciatore armeno